Dibriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Dibrowka/Дибровка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj; siehe Dibriwka (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw; siehe Dibriwka (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka; siehe Dibriwka (Wassylkiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk; siehe Dibriwka (Schachtarsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryslaw; siehe Dibriwka (Boryslaw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk; siehe Dibriwka (Kaharlyk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Tetijiw; siehe Dibriwka (Tetijiw)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez; siehe Dibriwka (Bobrynez)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod; siehe Dibriwka (Nowomyrhorod)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk; siehe Dibriwka (Podilsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod; Landratsgemeinde Dibriwka, siehe Dibriwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne; siehe Dibriwka (Riwne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, Siedlungsgemeinde Dowbysch; siehe Dibriwka (Swjahel, Dowbysch)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Brussyliw; siehe Dibriwka (Brussyliw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, Siedlungsgemeinde Jemiltschyne; siehe Dibriwka (Swjahel, Jemiltschyne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr; siehe Dibriwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Schostka; siehe Dibriwka (Schostka)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw; siehe Dibriwka (Tjatschiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Lysjanka; siehe Dibriwka (Lysjanka)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Monastyryschtsche; siehe Dibriwka (Monastyryschtsche)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi; siehe Dibriwka (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena; siehe Dibriwka (Mena)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk; siehe Dibriwka (Chmilnyk)

 Siedlung in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj; siehe Dibriwka (Dschankoj)
 Siedlung in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, Landratsgemeinde Kljuschnykiwka; siehe Dibriwka (Myrhorod, Kljuschnykiwka)
 Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha; siehe Dibriwka (Solotonoscha)

Siehe auch:
 Dubriwka